Andrzej "Arpad" Chowańczak – polski przemysłowiec (ojciec Jana Daniela i Władysława)
 Jan Daniel Chowańczak – polski przemysłowiec (syn Arpada)
 Jerzy Chowańczak – duchowny katolicki, kapelan Jego Świątobliwości prymas Polski (wnuk Arpada)